Суперкубок Албанії з футболу 2000 — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 січня 2001 року між чемпіоном Албанії Тираною та переможцем кубку Теутою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Фінали Суперкубка Албанії на calciomondialeweb 

2000
Албанія